Ульріх:
Походить від стар.-нім. перс.імені Udalrich або також Uodalrich — від стар.-верхн.-нім ôd(al) і rich (багатий, владний, шляхетний).

Прізвище 

 Вальтер Ульріх ( 1958) — німецький фізик, астронавт по програмі 'Spacelab' (1993), зав. кафедрою космічної техніки Технічного університету в Мюнхені.
 Ульріх Василій Корнилович ( 1810—1891) — естляндський губернатор, генерал від інфантерії.
 Василь Васильович Ульріх (1889—1951) — радянський державний діяч, військовий юрист (1935), генерал-полковник юстиції. Один з головних виконавців сталінских репресій на посаді голови Військової колегії Верховного суду СРСР.
 Мартін Ульріх ( 1969) — австрійський хокеїст, захисник.
 Томас Ульріх (1975) — німецький професійний боксер.
 Ян Ульріх ( 1973) — німецький спортсмен-велогонщик, переможець Тур де Франс (1998).

Ім'я 

 Ульріх Рот (нар. 1954) — німецький гітарист-віртуоз
 Ульріх Цвінглі (1484—1531) — теолог і філософ, видатний діяч Реформації
 Ульріх Шнаус (нар. 1977) — німецький музикант, композитор, продюсер

Географічні назви 

 Ульріхштайн — місто в Гессені, Німеччина

Німецькі прізвища